Охотный Ряд:

 Охотный Ряд — улица в Москве.
 «Охотный Ряд» — станция метро в Москве.
 «Охотный Ряд» — крупный торговый центр под Манежной площадью в Москве.
 В средствах массовой информации «Охотным Рядом» часто называют Государственную думу Российской Федерации, здание которой находится на одноимённой улице.